Хацо́р:

 Хацор —  авиабаза ВВС Израиля, находящаяся около города Ашдод.
 Хацор — киббуц в Южном округе Израиля.
 Тель-Хацор - библейский холм на севере Израиля, расположенный в 6 км севернее Рош-Пины, западнее реки Иордан. 
 Хацор-ха-Глилит -  местный совет в северной части Израиля, около Рош-Пины и Цфата.